Andrea Consigli – calciatore italiano
Francesco Consigli – hockeista su pista italiano

Consigli P – prescrizioni di natura sanitaria pubblicate dall'Istituto superiore di sanità

Pagine correlate
Consiglio